Sur kan syfta på:

 Sur (grundsmak) – en av grundsmakerna
 Surhet – inom kemin
 Sur bergart – magmatiska bergarter som innehåller hög halt av kiseldioxid
 Sur – ett regionalt namn på leken tafatt
 trafikplatssignatur för Skutskärs driftplats

Geografi

Antarktis 

 Sur (udde),

Ghana 

 Sur (vattendrag i Ghana),

Libanon 

 Caza de Tyr, distrikt, Mohafazat Liban-Sud, 
 Sūr – en stad i Libanon, se Tyros

Schweiz 

 Sufers, ort och kommun i Graubünden, 
 Sur, Schweiz, ort i Graubünden,

Ungern 
 Súr – en by i Ungern

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Libanonförgreningar